Sauce puede referirse a:

 sauce, nombre común del género de árboles Salix;
Geografía

 El Sauce, localidad de la provincia de Mendoza, Argentina;
 El Sauce, localidad de la provincia del Neuquén, Argentina;
 Sauce Montrull, también llamada El Sauce, localidad de la provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Sauce, localidad de la provincia de Corrientes, Argentina;
 el departamento Sauce, división administrativa en la provincia de Corrientes, Argentina;
 Sauce Arriba, localidad en el departamento San Alberto de la provincia de Córdoba, Argentina;
 Canteras El Sauce, localidad en el departamento Colón de la provincia de Córdoba, Argentina;
 Cañada del Sauce, localidad en el departamento Calamuchita de la provincia de Córdoba, Argentina;
Chile
 Estero El Sauce, un curso de agua entre los ríos Aconcagua y Maipo;
 Río Los Sauces, un curso de agua en la cuenca del río Itata;

 El Sauce, localidad de El Salvador;

 El Sauce, localidad de Nicaragua;

 el distrito de Sauce, división administrativa del Perú;

 Arroyo Sauce, nombre de varios cursos de agua en Uruguay;
 Capilla del Sauce, localidad del departamento de Florida, Uruguay;
 Laguna del Sauce, lago en el departamento de Maldonado, Uruguay;
 Municipio de Sauce, municipio del departamento de Canelones, Uruguay;
 Puerto Sauce, antigua denominación de Juan Lacaze, localidad del departamento de Colonia, Uruguay;
 Sauce, localidad del departamento de Canelones, Uruguay;
 Sauce de Batoví, localidad del departamento de Tacuarembó, Uruguay;
 Sauce de Portezuelo, balneario en el departamento de Maldonado, Uruguay.
 Totoral del Sauce, localidad del departamento de Canelones, Uruguay;
Historia
 Batalla de Sauce, nombre de varios conflictos bélicos en Sudamérica.